Коновод — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области. Население  человека

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 260 км, до административного центра города Шахунья — 13 км.
 Часовой пояс

История 
До 1 ноября 2011 года входила в состав ныне упразднённого Акатовского сельсовета.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 18 человек.

Инфраструктура 
Было развито разведение страусов, действовало ООО «Нижегородский страус»

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам и по Горьковской железной дороге. Ближайшая железнодорожная станция — Зубанья — находится примерно в 3 км на север в посёлке железнодорожной станции Зубанья.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты городского округа город Шахунья